ECP est un sigle qui peut désigner :
 École centrale Paris ;
 Escadrilles canadiennes de plaisance ;
 Electronic Communications in Probability, une revue mathématique ;
 Écart circulaire probable, la précision d'un missile longue portée ;
 effet cytopathique, les dommages causés aux cellules hôtes durant l'invasion de virus ;
 électrophorèse en champ pulsé ;
 , un port parallèle prévu par le standard IEEE 1284 en informatique ;
 Eosinophil cationic protein (en français, protéine cationique des éosinophiles), une enzyme de la famille des ribonucléases pancréatiques.
Eaux claires parasites, terme utilisé pour les ouvrages d'assainissement pour désigner soit les eaux de pluie (eaux claires parasites météoriques, ou ECPM) soit les eaux souterraines (eaux claires parasites permanentes ou ECPP)